Macrocyclops ater – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae,. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1882 roku przez hydrobiologa Glenna Washingtona Herricka. Gatunek ten został ujęty w Katalogu Życia.

Przypisy 

Macrocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1882 roku